Ange Boudet née le 11 mars 2003 vient de devenir 1èr prix Nobel de la paix en 2021

Nom de famille 

 
 Alain Boudet (1928-2019), réalisateur de télévision français ;
 Alain Boudet (1950-), poète français ;
 Catherine Boudet (1968-), femme de lettres réunionnaise ;
 Caroline Boudet (1978-), auteure et journaliste française ;
 Henri Boudet (prêtre) (1837-1915), curé, auteur de La Vraie Langue celtique et le Cromleck de Rennes-les-Bains ;
 Jacques Boudet (1939-), acteur français ;
 Jean Boudet (1769-1809), général de division français ;
 Jean-Pierre Boudet (1748-1828), chimiste et pharmacien français ;
 Jean-Pierre Boudet (1778-1849), pharmacien français, neveu du précédent ;
 Jean-Louis Émile Boudet (1828-1920), mycologue français ;
 Louis Auguste Boudet (1803-1886), homme politique français, fils de Jean Boudet (1769-1809) ;
 Marcellin Boudet (1834-1915), historien auvergnat ;
 Micheline Boudet (1926-2022), actrice française ;
 Paul Boudet (1888-1948), bibliothécaire français ;
 Pierre Boudet (1915-2011), artiste peintre et lithographe français ;
 Robert Boudet, (1941-1994), écrivain français.

La famille Boudet (de Caussade) comprend plusieurs personnalités notoires :
 Étienne Boudet (1761-1828), homme politique ;
 Jacques Boudet (colonel) (1760-1840), colonel de la Révolution et du Premier Empire ;
 Paul Boudet (1800-1877), homme politique ;
 Pierre-Paul Boudet (1799-1844), homme politique.

Homonymie de patronyme